Испу́г — это рефлекторная реакция на возможную угрозу. В состав реакции обычно входит вздрагивание, расширение зрачков, застывание тела, реже бывает мочеиспускание, дефекация, ощущение холода. Согласно З. Фрейду испуг подчёркивает действие опасности, когда не было готовности к страху.

Испуг и чувство страха 
Испуг часто путают с чувством страха. Но испуг это не эмоция и не чувство, он может сопровождаться чувством страха, однако это не является обязательным. Кроме страха, испуг может вызывать и другие эмоции: панику, собранность, агрессию. Это зависит от выработанной привычки.

Сила испуга 
На силу испуга влияют несколько факторов:

 неожиданность произошедшего (чем неожиданнее воздействие, тем сильнее испуг);
 предыдущий негативный опыт (если с действием, вызывающим испуг, связано неприятное воспоминание, испуг будет сильнее);
 текущий эмоциональный фон (если человек испытывает напряжение или волнение, испуг будет сильнее);
 многократность действия с возможностью убедиться, что испуг не приводит к опасным последствиям (при многократном повторении неопасной внезапной ситуации происходит привыкание и сила испуга уменьшается).

Эволюция испуга 
Испуг — одна из самых древних реакций животных. В дикой природе он нужен для того, чтобы оберегать себя от опасности. Чем больше развивались виды, тем сложнее становилась реакция испуга.

У млекопитающих выделяют 4 стадии:

 Убежать.
 Драться (если убежать не удастся).
 Оцепенеть (если противник явно сильнее).
 Потерять сознание (если оцепенение не помогло).

Примечания

Литература 
 Словарь психиатрических терминов. В. М. Блейхер, И. В. Крук

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20130205191552/http://bigmeden.ru/article/%D0%98%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B3

Страх